Анастасьино (Пономарёвка) — упразднённая в 1986 году деревня Уршадинского сельсовета Аскинского района (Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов»).

Находилась в верховьях р. Швеинка, возле д. Швея и Шулаковка, в 1,5 км от Пермского края.

В 1926 году входила в Ново-Кочкильдинский сельсовет, Балакчинская волость, Бирский кантон

Данные 1926 года:

Преобладающая национальность — русские.

Число вёрст до ВИКа — 8

Число дворов — 64 (по переписи 1920). Число хозяйств в 1925 году — 63

Число душ: 308(по переписи 1920), из них: 137 — мужчины, 171 — женщины. «Поселенные списки домохозяев» всесоюзной переписи населения 1926 года по Балакчинской волости Бирского уезда Уфимской губернии приводят другие данные:.

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты Аскинского района